Fitzmaurice oder FitzMaurice ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles Petty-Fitzmaurice, 7. Marquess of Lansdowne (1917–1944), britischer Adeliger, Mitglied des House of Lords (1936–1944)
 Charles Petty-Fitzmaurice, 9. Marquess of Lansdowne (* 1941), britischer Peer und Vice-Lord Lieutenant of Wiltshire
 Edmond Fitzmaurice, 1. Baron Fitzmaurice (1846–1935), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter und Peer, Schriftsteller
 Edmond John Fitzmaurice (1881–1962), irisch-US-amerikanischer Bischof
 Emily Petty-Fitzmaurice, 8. Lady Nairne (1819–1895), britische Peeress
 Jack Fitzmaurice (1928–2005), englischer Snookerspieler
 John Edmund Fitzmaurice (1839–1920), irisch-US-amerikanischer Bischof
 George Fitzmaurice (1885–1940), US-amerikanischer Filmregisseur französisch-niederländischer Abstammung
 George Petty-FitzMaurice, 8. Marquess of Lansdowne (1912–1999), britischer Politiker und Peer
 Gerald Fitzmaurice (1901–1982), britischer Jurist
 Henry Petty-Fitzmaurice, 3. Marquess of Lansdowne (1780–1863), britischer Staatsmann
 Henry Petty-FitzMaurice, 5. Marquess of Lansdowne (1845–1927), britischer Politiker
 James Fitzmaurice (1898–1965), irischer Pilot
 James Fitzmaurice-Kelly (1858–1923), britischer Romanist und Hispanist
 Lewis Roper Fitzmaurice (1816–1893), Entdecker und Landvermesser an Bord der HMS Beagle, nachdem der Fitzmaurice River benannt ist
 Mary FitzMaurice, 4. Countess of Orkney (1755–1831), britische Adlige
 Ulysses FitzMaurice (1744–1772), britischer Kolonialbeamter in St. Vincent und der Karibik
 William Petty Fitzmaurice, 2. Earl of Shelburne, 1. Marquess of Lansdowne (1737–1805), britischer Politiker

Siehe auch:
 Petty-Fitzmaurice
 Fitzmaurice-Becken (engl.: Fitzmaurice Basin), Sedimentbecken im Northern Territory von Australien
 Fitzmaurice Point, Landspitze an der Foyn-Küste des Grahamlands, Antarktika